Tegtmeier steht für:

 Tegtmeier (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1984)
 Adolf Tegtmeier, Bühnenfigur von Jürgen von Manger (1923–1994), deutscher Kabarettist

Personen:
 Adolf Tegtmeier (1894–1975), deutscher Mediziner
 Claus Tegtmeier (* 1946), deutscher Maler
 Martina Tegtmeier (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Michael Tegtmeier (* 1961), deutscher Brigadegeneral
 Ralph Tegtmeier (* 1952), deutscher Okkultist, Sachbuchautor und Übersetzer
 Werner Tegtmeier (* 1940), deutscher Verwaltungsbeamter, Beamteter Staatssekretär
 Wilhelm Tegtmeier (1895–1968), deutscher Maler

Siehe auch:
 Tegetmeier
 Tegetmeyer
 Tegtmeyer